A Fede è un album-raccolta del 2005 che contiene 12 brani incisi da Mario Merola

Tracce